Шихман — фамилия еврейского происхождения:

 Шихман, Ирина Юрьевна (род. 1984) — российский журналист, телеведущая, видеоблогер.
 Шихман, Шабтай (1915—1987) — израильский политик, депутат кнессета 3-го и 4-го созыва